Le North River est à la fois un cours d’eau et un petit village siégeant sur le trajet du cours d’eau dans la région du Northland. 
La rivière s’écoule à travers des grottes calcaires avant d’entrer dans la rivière Pohuenui, qui en retour se déverse dans le fleuve Waipu avant d’émerger dans la  près de la localité de Waipu.

Voir aussi 

 Liste des villes de Nouvelle-Zélande
 Liste des cours d'eau de la Nouvelle-Zélande

Notes et références 

Nouvelle-Zélande

Ville en Nouvelle-Zélande
Cours d'eau de la région du Northland en Nouvelle-Zélande
Northland